Præmie har flere betydinger:
 Præmie
 Præmie (forsikring)

Se også 
 Præmieobligation